Italiaanse personen
 Paolo Rossi (acteur), acteur
 Paolo Rossi (basketballer), basketballer
 Paolo Rossi (filosoof), filosoof
 Paolo Rossi (voetballer), voetballer